Aventura em Primeira Pessoa (FPA - First Person Adventure) um tipo de jogo de computador enquadra no gênero aventura e onde a posição do observador (jogador) é a do próprio personagem e cujo objetivo seja a exploração de um determinado cenário onde vão sendo apresentados desafios.

Exemplos de FPA
Metroid Prime
Metroid Prime 2: Echoes
Metroid Prime 3: Corruption
Metroid Prime: Hunters

Ver também
Tiro em primeira pessoa

Ligações externas
 

Gêneros de jogos eletrônicos